El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 1994 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 6 al 24 de abril de 1994 en el Circuito de Suzuka.

Norick Abe luchó valientemente por el liderato en su debut en el Gran Premio antes de tener un accidente. Valentino Rossi afirmó que esta era una de sus carreras favoritas debido al espíritu de lucha de Norifumi y Rossi asumió el apodo de Rossifumi en las primeras etapas de su carrera.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994